Classe Göteborg – classe di cacciatorpediniere della Svenska Marinen
 Classe Göteborg – classe di corvette della Svenska Marinen